A07 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gretz-Armainvilliers
A07 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti dell'apertura Réti